Конститусьон (департамент) — департамент провинции Санта-Фе, Аргентина.
 Конститусьон (Уругвай) — город в Уругвае.
 Конститусьон (Чили) — город в Чили.